

Дани сећања 

1240-е пне.